Пречи́стенское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Духовщинского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Пречистое.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 2 декабря 2004 года.

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года упразднённое Добринское сельское поселение было включено в Пречистенское сельское поселение.

Главой поселения и Главой администрации является Смирнова Татьяна Александровна.

Географические данные 
 Общая площадь: 401,5 км²
 Расположение: северная часть Духовщинского района
 Граничит:
 на севере — с Добринским сельским поселением
 на востоке — с Ярцевским районом
 на юго-востоке — с Третьяковским сельским поселением
 на юго-западе — с Береснёвским сельским поселением
 на западе — с Демидовским районом

 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Смоленск — Нелидово
 По территории поселения проходит железная дорога Смоленск — Озёрный, станции нет.
 Крупные реки: Аржать, Вотря, Гобза, озеро: Вервижское.

Население 

Общая численность населения — 1907 человек.

Населённые пункты 
В состав поселения входят 87 населённых пунктов:

 Упразднённые населённые пункты
деревня Верешковичи-2 (включена в д. Верешковичи-1)

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Духовщинского района